Edo kan syfta på: 

 Edo –  fram till 1868 namnet på Tokyo i Japan
 Edoperioden – en period i Japans historia mellan åren 1603 och 1868
 Edoslottet – ett slott som byggdes 1457 av Ōta Dōkan i nuvarande Tokyo

 Edo (delstat) – en delstat i Nigeria
 Edo – en tidigare stat i nuvarande Nigeria, se kungadömet Benin
 Edo (språk) – ett västafrikanskt språk
 Edo (folk) – en folkgruppen som grundade kungadömet Benin och talar edospråket

 Edo (djur) – släkte i familjen vivlar
 EDO DRAM – en typ av arbetsminne för datorer, se Extended data out DRAM

 Edo Maajka (1978–), en bosnisk rappare, låtskrivare och medlem i gruppen Disciplinska Komisija